

Persone
José Balta, politico peruviano

Geografia

Regno Unito
 Balta, isola delle Shetland, Scozia

Romania
Balta, comune del distretto di Mehedinți
Balta Albă, comune del distretto di Buzău
Balta Doamnei, comune del distretto di Prahova

Stati Uniti
Balta, comune del Dakota del Nord

Ucraina
Balta, città della regione della Podolia